.PBM – (ang. portable bitmap) format zapisu plików graficznych,
 PBM, czasem też PBeM – (ang. Play by mail) sposób rozgrywki gry sieciowej,